À armes égales peut faire référence à :

 À armes égales (), film américain de John Frankenheimer sorti en 1982 ;
 À armes égales (), film américain de Ridley Scott sorti en 1997 ;
 À armes égales, titre québécois de Criminal Squad (Den of Thieves), film américain de Christian Gudegast sorti en 2018 ;
 À armes égales, émission politique française diffusée à partir de 1970.

Voir aussi 

 À armes inégales